Ласити е един от четирите нома на остров Крит, Гърция. Името си получава по названието на едноименното плато, на което е разположен. Областта заема най-източната част на острова. Граничи с ном Ираклион на запад, с Критско море на север и с Либийско море на юг. Общата му площ е 1823 км². Главният град на територията му е Агиос Николаос.

В Ласити е развита най-силно туристическата индустрия.

Административно деление

Население

Източници 

Номи в Гърция
Крит